Niemcy:
 Girod – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Bastien Girod – szwajcarski polityk
 Francis Girod – francuski reżyser filmowy
 Hans Girod – niemiecki prawnik
 Roger Girod – szwajcarski muzyk